Fabrik der Offiziere steht für:

 Fabrik der Offiziere, Roman von Hans Hellmut Kirst (1960)
 Fabrik der Offiziere (1960), deutscher Film von Frank Wisbar
 Fabrik der Offiziere (1989), deutsche Miniserie von Wolf Vollmar